Die Deutsche Volleyballmeisterschaft der A-Jugend 2013 gewann der TSV Mühldorf im männlichen Nachwuchs und der Dresdner SC im weiblichen Nachwuchs. Im Endspiel der Jungen am 19. Mai standen sich in Paderborn der TSV Mühldorf und der VfB Friedrichshafen gegenüber. Bei den Mädchen spielten zeitgleich in Bremen der Dresdner SC gegen Rotation Prenzlauer Berg.

Teilnehmende Mannschaften 

An der Endrunde zur Deutschen A-Jugendmeisterschaft nahmen folgende Mannschaften teil:

A-Jugend männlich in Paderborn:
 USC Braunschweig (Meister Regionalverband Nordwest)
 VCB Tecklenburger Land (Vizemeister Regionalverband Nordwest)
 Schweriner SC (Meister Regionalverband Nord)
 PSV Eutin (Vizemeister Regionalverband Nord)
 VV Humann Essen (Meister Regionalverband West)
 Moerser SC (Vizemeister Regionalverband West)
 TV Bliesen (Meister Regionalverband Südwest)
 TuS Kriftel (Vizemeister Regionalverband Südwest)
 SCC Berlin (Meister Regionalverband Nordost)
 Netzhoppers Königs Wusterhausen (Vizemeister Regionalverband Nordost)
 Schmalkaldner VV (Meister Regionalverband Ost)
 VfB Friedrichshafen (Meister Regionalverband Süd)
 TV Rottenburg (Vizemeister Regionalverband Süd)
 ASV Dachau (Vizemeister Regionalverband Südost)
 TSV Mühldorf (Meister Regionalverband Südost)
 VBC Paderborn (als Gastgeber qualifiziert)

A Jugend weiblich in Bremen:

 SV Bad Laer (Meister Regionalverband Nordwest)
 SCU Emlichheim (Vizemeister Regionalverband Nordwest)
 Schweriner SC (Meister Regionalverband Nord)
 VfL Geesthacht (Vizemeister Regionalverband Nord)
 USC Münster (Meister Regionalverband West)
 BSV Ostbevern (Vizemeister Regionalverband West)
 VC Wiesbaden (Meister Regionalverband Südwest)
 Rotation Prenzlauer Berg (Meister Regionalverband Nordost)
 Köpenicker SC (Vizemeister Regionalverband Nordost)
 Dresdner SC (Meister Regionalverband Ost)
 SWE Volley-Team (Vizemeister Regionalverband Ost)
 VC Stuttgart (Meister Regionalverband Süd)
 SV Kirchzarten (Vizemeister Regionalverband Süd)
 Rote Raben Vilsbiburg (Meister Regionalverband Südost)
 SV Lohhof (Vizemeister Regionalverband Südost)
 Bremer TS Neustadt (als Gastgeber qualifiziert)

Finalrunde männlich

Gruppenphase 

In den Gruppen spielte jeder gegen jeden auf zwei Gewinnsätze. Im Anschluss spielten die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Gruppen im K.-o.-System um vier Plätze im Viertelfinale entsprechend der Auslosung gegeneinander.

K.O. - Runde 

Die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Gruppen spielten im K.-o.-System in der Zwischenrunde gemäß Auslosung um vier Plätze im Viertelfinale gegeneinander. Die Verlierer der Zwischenrunde spielten um die Plätze 9–12, die Verlierer der Viertelfinals spielten noch um die Plätze 5–8. Das Spiel um Platz 3 wurde nicht durchgeführt. Beide Verlierer der Halbfinals erhielten eine Bronzemedaille.

Finalrunde weiblich

Gruppenphase 

In den Gruppen spielte jeder gegen jeden auf zwei Gewinnsätze. Im Anschluss spielten die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Gruppen im K.-o.-System um vier Plätze im Viertelfinale entsprechend der Auslosung gegeneinander.

K.O. - Runde 

Die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Gruppen spielten im K.-o.-System in der Zwischenrunde gemäß Auslosung um vier Plätze im Viertelfinale gegeneinander. Die Verlierer der Zwischenrunde spielten um die Plätze 9–12, die Verlierer der Viertelfinals spielten noch um die Plätze 5–8. Das Spiel um Platz 3 wurde nicht durchgeführt. Beide Verlierer der Halbfinals erhielten eine Bronzemedaille.

Weblinks 
 Deutsche Volleyballmeisterschaften aller Altersklassen auf der Homepage des DVV

Einzelnachweise 

A 2013
Volleyballveranstaltung 2013